Альбуци́лла (; умерла после 37 года) — знатная римлянка, известная своим распутным нравом. Имела огромное количество любовников, среди которых числились Гней Домиций Агенобарб и Вибий Марс. Была замужем за клиентом Сеяна Сатрием Секундом.

Биография 
В 37 году была обвинена Квинтом Невием Кордом Суторием Макроном в «неуважении к величию принцепса» (). По этому же делу обвинялись и её любовники: консуляры (бывшие ординарные консулы) Луций Аррунций и Гней Домиций Агенобарб, а также сенатор Вибий Марс. Скорее всего, процесс был затеян именно для того, чтобы уничтожить Луция Аррунция, поскольку вряд ли Аррунций, которому было уже далеко за 70, имел с Альбуциллой близкие отношения.

Внезапная смерть Тиберия спасла всех обвиняемых, кроме самой Альбуциллы, от суда. Однако, Аррунций вскрыл себе вены, не дожидаясь привлечения к суду. Сама Альбуцилла пыталась покончить с собой, но лишь легко поранила себя, была схвачена и брошена в тюрьму. Что с ней стало далее — неизвестно.

Примечания

Литература 
 Von Rohden P. Albucilla // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1893. — Bd. I, 1. — Sp. 1330;
 Klebs E. Prosopographia imperii romani (PIR). — Berolini: apvd Georgivm Reimervm, 1896. — Bd. I — Sp. 45. — № 353;
 Biographical dictionary of ancient Greek and Roman women / Marjorie Lightman and Benjamin Lightman. — New York, 2000. — 433 ps. — Р. 17. — ISBN 978-0-8160-6710-7.

Ссылки 
 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Альбуции
Женщины Древнего Рима
Умершие в I веке